Фошня — село в Колпнянском районе Орловской области России. Входит в состав Ярищенского сельского поселения.

География 
Село находится в юго-восточной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на левом берегу реки Фошни, на расстоянии примерно 14 километров (по прямой) к северо-востоку от посёлка городского типа Колпны, административного центра района. Абсолютная высота — 194 метра над уровнем моря.

Климат характеризуется как умеренно континентальный. Средняя температура января −8,5 °C, средняя температура июля +18,5 °C. Годовое количество осадков 500—550 мм (средняя сумма осадков 515 мм). Среднегодовая температура воздуха составляет +4,6 °C.
Часовой пояс

Население 

По местным данным на 2022 год проживает шесть человек.

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48 %, женщины — соответственно 52 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 41 чел.

Инфраструктура 
В советское время действовал ФАП.

 Отделение почтовой связи № 303426
 Фошнянская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Ю.М. Анохина

Памятники и мемориалы 
 Карлову Дмитрию Андреевичу
 Братская могила советских воинов, погибших в 1943 году
 Герою Советского Союза Василию Прохоровичу Бухтиярову

Религия 
 Церковь Николая Чудотворца (построена в 1782 году, закрыта в 1931 году, заброшена)

Транспорт 
Автобусный маршрут «Колпна – Воробьёвка».

Примечания 

Населённые пункты Колпнянского района